

Geografia 
 Uri – città del Kashmir (India)
 Uri – comune della provincia di Sassari (Italia)
 Uri – isola di Vanuatu
 Canton Uri – cantone della Svizzera centrale

Sigle 
 Uniform Resource Identifier – in informatica, stringa che identifica univocamente una risorsa generica
 Unione radiofonica italiana – antenata della RAI
 University of Rhode Island – università statunitense

Codici 
 URI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Uribe (Colombia)
 uri – codice ISO 639-3 della lingua urim

Religione 
 Uri – fanciulle vergini del Paradiso islamico
 Uri – divinità longobarda, signore della caccia e della neve, assimilabile al norreno Ullr

Altro 
 Uri – nome proprio di persona ebraico maschile
 Uro (plurale: uri) – bovino estinto, nome scientifico Bos taurus primigenius
 Lingua uri (codice ISO 639-3 uvh)
 Uro – italianizzazione dell'estinto popolo degli uros, abitanti del lago Titicaca